

Biografia 
Era figlio del barone Hans von Blixen-Finecke, deceduto all'età di trentuno anni, quando lui ne aveva appena uno, a causa di un incidente con l'aeroplano.

Palmarès

Olimpiadi 
  a  nel concorso completo individuale.
  a  nel concorso completo a squadre.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni